Miscellanea ist Latein und bedeutet Vermischtes. Das Wort wird hauptsächlich als Titel für Sammelwerke und bei der Kategorisierung von Archivalien, Büchern oder sonstigem Material verwendet.

 Miscellanea Resta, Vermischtes, das bei der Kategorisierung übrig bleibt und keiner der gewählten Kategorien zuzuordnen ist, siehe Sonstiges
 Miscellanea Curiosa, Titel einer 1670 begründeten Fachzeitschrift mit dem Schwerpunkt Medizin und Naturwissenschaften
 Miscellanea physico-medico-mathematica, der ab 1730 geführte Titel einer naturwissenschaftlichen Fachzeitschrift, siehe Breslauische Sammlungen
 Miscellanea Saxonica, 1767 bis 1781 bei Roch in Dresden erschienene Zeitschrift

Siehe auch:
 Trivia